Day est un mot anglais qui signifie jour.

Toponyme 

 parc national de la Forêt de Day.

 Day, une ville du comté de Saratoga dans l'État de New York ;
 comté de Day, un comté du Dakota du Sud ;
 Day, une census-designated place du comté de Lafayette, dans l'État de Floride,

 Day, une ancienne commune du département des Ardennes, qui fait maintenant partie de Neuville-Day.

 Le Day, un hameau de la commune suisse de Vallorbe dans le canton de Vaud.

 Day, un fleuve.

 Oued Day, un petit affluent de l'Oum Errabiâ ;
 Day, le nom médiéval de Béni Mellal, dont l'agglomération est traversée par l'Oued Day.

Patronyme 

 Abdou Day (1966-), chanteur de reggae français d'origine malgache ;
 Anne-Marie Day (1954-), femme politique canadienne ;
 Arthur Louis Day (1869-1960), géophysicien et volcanologue américain ;
 Benjamin Day (1810-1889), imprimeur et patron de presse américain ;
 Benjamin Day (1978-), coureur cycliste australien ;
 , imprimeur américain, inventeur du procédé d’impression des couleurs appelé Benday ;
 Bernard Day (1884-1934), électricien et mécanicien britannique ;
 Bobby Day (1928-1990), musicien afro-américain de rock 'n' roll ;
 Briana Day (1995-), joueuse de basket-ball américaine ;
 Charlie Day (1976-), acteur américain ;
 Christian Day (1983-), joueur de rugby à XV anglais ;
 Corinne Day (1962-2010), photographe de mode britannique ;
 David Day (1947-), écrivain canadien ;
 Dennis Day (1918-1988), acteur américain ;
 Dewon Day (1980-), joueur de baseball américain ;
 Dianne Day (1938-2013), femme de lettres américaine, auteure de roman policier historique ;
 Dorothy Day (1897-1980), journaliste et militante catholique ;
 Ella Hudson Day (1876-1951), pianiste américaine ;
 Eric Day (1921-2012), footballeur anglais ;
 Ernest Day (1927-2006), directeur de la photographie et réalisateur anglais ;
 Felicia Day (1979-), actrice américaine ;
 Frances Day (1908-1984), actrice américaine ;
 Francis Day (1829-1889), biologiste anglais ;
 Gerry Day (1922-2013), scénariste américain ;
 Hap Day (1901-1990), ancien joueur de hockey sur glace canadien ;
 Harry Day (1863-1911), joueur de rugby à XV gallois ;
 Howie Day (1981-), chanteur et compositeur de musique américain ;
  ;
 John Charles Day (1826-1908), juge et collectionneur britannique ;
 Joseph A. Day (1945-), sénateur canadien ;
 Laraine Day (1920-2007), actrice américaine ;
 Marceline Day (1908-2000), actrice américaine ;
 Marele Day (1947-), femme de lettres australienne, auteure de roman policier ;
 Martyn Day (1971-), homme politique britannique ;
 Maurice Day (1892-1983), photographe et peintre américain ;
 Mike Day (1984-), coureur cycliste américain ;
 Morris Day (1957-), auteur-compositeur-interprète et acteur américain ;
  ;
 Patricia Day (19?-), bassiste et chanteuse danoise du groupe HorrorPops ;
 Richard Day (1896-1972), chef décorateur canadien ;
 Ryan Day (1980-), joueur de snooker gallois ;
 Robert Day (1922-2017), réalisateur, acteur, scénariste, producteur et directeur de la photographie britannique ;
  ;
 Shannon Day (1896-1977), actrice américaine ;
 Sharon Day (1985-), athlète américaine ;
 Stockwell Day (1950-), homme politique canadien ;
  ;
 Todd Day (1970-), entraîneur et ancien joueur de basket-ball américain ;
 Vera Day (1935-), actrice anglaise ;
 Wallis Day (1994-), actrice anglaise ;
 William R. Day (1849-1923), juriste et homme politique américain ;
 Zella Day (1995-), chanteuse américaine.

Pseudonyme 

 Day Keene, de son vrai nom Gunnar Hjerstedt (1904-1969), écrivain américain ;
 Doris Day (1922-2019), nom de scène de l'actrice et chanteuse américaine Doris Kappelhoff.

Prénom

Culture 

 The Day, film de science-fiction américain sorti en 2011.

Linguistique 
Day peut aussi déigenr :
 Day, une langue adamawa-oubanguienne du Tchad.

Code 

DAY est un code qui peut signifier :
 Aéroport international de Dayton ;
 selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 selon la liste des codes FAA des aéroports américains.

Voir aussi 
 

Patronyme anglais